Moyua puede hacer referencia a:
 Federico Moyúa, alcalde de Bilbao.
 Plaza Moyúa, plaza de Bilbao dedicada en su nombre.
 Estación de Moyua, estación de Metro de Bilbao ubicada en dicha plaza.